Termenul vânt se poate referi la:

Vânt: curent de aer
Vântul: cotidian din România
 Vânt: urmarea firească a simptomelor de flatulență, meteorism
Elementul Vântului, elementul Xiaolin al călugărului Raimundo Pedrosa, personaj major în seria de animație Confruntarea Xiaolin, de pe Cartoon Network.